Dit is een lijst van planetoïden 47301-47400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (47301) - || 1999 WA6|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (47302) - || 1999 WG6|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (47303) - || 1999 WU7|| 29 november 1999 || K. Korlević
|-
| (47304) - || 1999 WH8|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (47305) - || 1999 WL24|| 28 november 1999 || Spacewatch
|-
| (47306) - || 1999 XB4|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (47307) - || 1999 XR4|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (47308) - || 1999 XP5|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (47309) - || 1999 XV6|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (47310) - || 1999 XG7|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (47311) - || 1999 XN7|| 4 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (47312) - || 1999 XG8|| 3 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (47313) - || 1999 XH11|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (47314) - || 1999 XK11|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (47315) - || 1999 XW11|| 6 december 1999 || CSS
|-
| (47316) - || 1999 XM12|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (47317) - || 1999 XL13|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (47318) - || 1999 XO13|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (47319) - || 1999 XF14|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (47320) - || 1999 XA15|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47321) - || 1999 XS19|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (47322) - || 1999 XS21|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (47323) - || 1999 XD22|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (47324) - || 1999 XN22|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47325) - || 1999 XQ23|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47326) - || 1999 XP25|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47327) - || 1999 XZ25|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47328) - || 1999 XZ27|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47329) - || 1999 XF30|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47330) - || 1999 XQ31|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47331) - || 1999 XB32|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47332) - || 1999 XC32|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47333) - || 1999 XU32|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47334) - || 1999 XX32|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47335) - || 1999 XB33|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47336) - || 1999 XT34|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47337) - || 1999 XB36|| 6 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (47338) - || 1999 XG36|| 6 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (47339) - || 1999 XH38|| 3 december 1999 || N. Kawasato
|-
| (47340) - || 1999 XK39|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47341) - || 1999 XX41|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47342) - || 1999 XL43|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47343) - || 1999 XL45|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47344) - || 1999 XM45|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47345) - || 1999 XZ47|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47346) - || 1999 XJ48|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47347) - || 1999 XU49|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47348) - || 1999 XJ50|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47349) - || 1999 XD52|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47350) - || 1999 XR52|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47351) - || 1999 XO57|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47352) - || 1999 XE58|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47353) - || 1999 XB59|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47354) - || 1999 XU59|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47355) - || 1999 XG64|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47356) - || 1999 XJ64|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47357) - || 1999 XK64|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47358) - || 1999 XX66|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47359) - || 1999 XJ69|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47360) - || 1999 XN70|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47361) - || 1999 XL74|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47362) - || 1999 XG75|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47363) - || 1999 XX75|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47364) - || 1999 XH78|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47365) - || 1999 XY82|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47366) - || 1999 XO86|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47367) - || 1999 XB87|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47368) - || 1999 XZ87|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47369) - || 1999 XA88|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47370) - || 1999 XL88|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47371) - || 1999 XJ90|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47372) - || 1999 XW90|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47373) - || 1999 XT91|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47374) - || 1999 XX91|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47375) - || 1999 XT94|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47376) - || 1999 XW94|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47377) - || 1999 XY94|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47378) - || 1999 XN96|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47379) - || 1999 XB97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47380) - || 1999 XC98|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47381) - || 1999 XQ98|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47382) - || 1999 XX98|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47383) - || 1999 XG99|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47384) - || 1999 XX99|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47385) - || 1999 XA101|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47386) - || 1999 XX101|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47387) - || 1999 XF103|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (47388) - || 1999 XY103|| 9 december 1999 || LINEAR
|-
| (47389) - || 1999 XK106|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (47390) - || 1999 XA107|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (47391) - || 1999 XL108|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (47392) - || 1999 XT109|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (47393) - || 1999 XX109|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (47394) - || 1999 XE110|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (47395) - || 1999 XM111|| 8 december 1999 || CSS
|-
| (47396) - || 1999 XB115|| 11 december 1999 || LINEAR
|-
| (47397) - || 1999 XS115|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (47398) - || 1999 XC116|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (47399) - || 1999 XK116|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (47400) - || 1999 XV116|| 5 december 1999 || CSS|}

Planetoïdenlijsten